В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1982 года в Азиатско-тихоокеанской континентальной зоне (АФК и ОФК). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1982 (Отборочный турнир).

21 страна АФК и ОФК подала заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1982 года. Однако  снялся до жеребьёвки. Азиатско-тихоокеанская континентальная зона получила 2 (из 24) путёвки в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в два этапа:
 Первый этап: 20 стран были разбиты на 4 группы. В группах действовал различный регламент:
 Группа 1 состояла из 5 стран. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победитель группы выходил в финальный этап.
 Группа 2 состояла из 5 стран. Команды играли каждая с каждой в один круг в Саудовской Аравии. Победитель группы выходил в финальный этап.
 Группа 3 состояла из 4 стран. Команды играли каждая с каждой в один круг в Кувейте. Победитель группы выходил в финальный этап.
 Группа 4 состояла из 6 стран. Все матчи игрались в Гонконге. Игры группы состояли из четырёх раундов:
 Квалификация: Все страны в парах сыграли по одному матчу, чтобы определить состав групп.
 Групповой раунд: На основании квалификации 6 стран были разбиты на 2 группы по 3 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой в один круг. По две лучшие команды из групп выходили в полуфиналы.
 Полуфиналы: Победитель группы A играл один матч против команды, занявшей второе место в группе B, а победитель группы B играл один матч против команды, занявшей второе место в группе A. Победители выходили в финал.
 Финал: 2 страны играли один матч. Победитель выходил в финальный этап.
Финальный этап: 4 команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Две лучшие команды  получали путёвки.

Первый этап

Группа 1 

 вышла в финальный этап.

Группа 2 

 вышла в финальный этап.

Группа 3 

 вышел в финальный этап.

Группа 4

Квалификация 

По результатам квалификации ,  и  попали в группу A, а ,  и  попали в группу B.

Группа A 

 и  вышли в полуфиналы.

Группа B 

 и  вышли в полуфиналы.

Полуфиналы 

 вышла в финал.

, победив по пенальти (5-4), вышел в финал.

Финал 

 вышел в финальный этап.

Финальный этап 

 и  набрали равное количество очков при одинаковой разнице мячей, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 и  получили путёвки.

См. также
Чемпионат мира по футболу 1982 (отборочный турнир)
Чемпионат мира по футболу 1982 (отборочный турнир, УЕФА)
Чемпионат мира по футболу 1982 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
Чемпионат мира по футболу 1982 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
Чемпионат мира по футболу 1982 (отборочный турнир, КАФ)

Чемпионат мира по футболу 1982
1982